Antoni Kowalski (1931–1994) – polski żużlowiec
 Antoni Kowalski (ur. 1957) – polski malarz i grafik
 Antoni Kowalski (ur. 2004) – polski snookerzysta